Název Angerbach má několik významů:

 Angerbach (hrad) – hrad přechodného typu nedaleko Kožlan v okrese Plzeň-sever
 německý název hradu Týřov nad Berounkou nedaleko Týřovic v okrese Rakovník
 Angerbach (potok) – vodní tok v Severním Porýní-Vestfálsku